Амбайтл:

 Амбайтл — крупнейший и самый южный остров в группе Фени в Тихом океане.
 Амбайтл — вулкан, расположен на одноимённом острове, входящий в состав провинции Новая Ирландия, Папуа — Новая Гвинея.